Ва́енга (от саамского «вайонгг» — самка оленя, важенка):

География 
 Ваенга — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Ваенга — губа в Кольском заливе.
 Ваенга — река, впадает в  Баренцево море.
 Ваенга — река, в бсейне р. Нива.
 Ваенга — прежнее название города Североморск.
 Ваенга — прежнее название реки Ваеньга, притока Северной Двины.
 Ваенга — наименование аэродрома Североморск-1 до 1951 года.

Персоналии 
 Ваенга, Елена Владимировна (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 1977) — российская певица и автор песен, музыкант, актриса.

Примечания